Le Chesne (Ardennes)
 Le Chesne (Eure)